Le terme Etchemin peut faire référence à :

Communauté
 les etchemins ou malécites forment une tribu amérindienne d'Amérique du Nord ;
 l'etchemin ou malécite-passamaquoddy était leur langue.

Toponymes

Rivière Etchemin, un cours d'eau de la région administrative de Chaudière-Appalaches, au Québec.
 Petite rivière Etchemin, un affluent de la rivière Etchemin (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans Saint-Luc-de-Bellechasse et de Lac-Etchemin, dans la MRC Les Etchemins, dans Chaudière-Appalaches, au Québec.
 Décharge du lac Etchemin, un affluent de la rivière Etchemin (versant de la rive sud du fleuve Saint-Laurent) coulant dans la municipalité de Lac-Etchemin, dans la MRC Les Etchemins, dans Chaudière-Appalaches, au Québec.
 Lac Etchemin est le nom d'un lac de la municipalité Lac-Etchemin, de la MRC Les Etchemins, au Québec.
 Lac-Etchemin est une municipalité de la MRC Les Etchemins, développée autour du lac du même nom.
 Les Etchemins désigne une municipalité régionale de comté de la province de Québec.

Voir aussi 
 Etche
 Bellechasse–Les Etchemins–Lévis, circonscription électorale fédérale du Québec

Homonymie de toponyme